Mückenheim ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Mückenheim, deutscher Fußballspieler von 1905 bis 1926
 Ferdinand Mückenheim, deutscher Fußballspieler von 1910 bis 1914
 Wilhelm Mückenheim (1887–1922), deutscher Wilderer
 Wolfgang Mückenheim (* 1949), deutscher Physiker und Hochschullehrer